Глазко има више значења:
 Глазко (Њујорк)
 Глазко (Канзас)